

Biologia
 Costantina – pianta della famiglia delle Asclepiadaceae

Geografia
 Costantina – città dell'Algeria, capoluogo del distretto di Constantina e della provincia di Costantina e sede della diocesi di Costantina

Onomastica
 Costantina – forma femminile del nome proprio di persona Costantino

Persone
 Costantina o Costanza – figlia dell'imperatore romano Costantino I, santa
 Costantina – imperatrice bizantina, moglie di Maurizio

Pagine correlate
 Costantino (disambigua)

Altri progetti